Behind Enemy Lines: Colombia é um filme de guerra de 2009 dirigido por Tim Matheson e estrelado por Joe Manganiello e o lutador da WWE Mr. Kennedy (Ken Anderson). É o terceiro filme da série, o primeiro foi Behind Enemy Lines e o segundo Behind Enemy Lines II: Axis of Evil. O filme foi co-produzido pela WWE Studios, e lançado em Blu-Ray em 6 de Janeiro de 2009.

Sinopse
A Colômbia está em caos, então um grupo de cinco homens da Navy SEALs embarcam em uma missão secreta para colocar paz entre o governo e as quadrilhas sem o uso de violência.

Elenco
 Joe Manganiello como Lieutenant Sean Macklin
 Ken Anderson (Mr. Kennedy) como Carter Holt
 Channon Roe como Kevin Derricks
 Yancey Arias como Alvaro Cardona
 Chris J. Johnson como Steve Gaines
 Anthony Matos como Greg Armstrong
 Jennice Fuentes como Nicole Jenkins
 Keith David como Scott Boytano
 Steven Bauer como Manuel Valez
 Tim Matheson como Carl Dobb
 Luzangeli Justiniano como Maria Cardona
 Anibal O. Lleras como Carlos Rivera
 Rey Hernandez como Ramirez

Produção
A história do filme ocorre na Colômbia, mas entretanto ele foi gravado em Porto Rico. Embora Mr. Kennedy apareça na capa do DVD, ele não é o personagem principal do filme. 

Como todos os filmes da WWE, Behind Enemy Lines: Colombia foi constantemente anunciado na programação da WWE, um pouco antes e um pouco depois de ser lançado.

Ligações externas 
 
 

Filmes dos Estados Unidos de 2009
Filmes de guerra dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa